df, una comanda d'Unix.
 Districte Federal.
 Director de fotografia.
 Dansk Folkeparti, partit polític danès.
 Dragon Force, grup de música.